The Whiskey Runners – cortometraggio del 1912 diretto da Otis B. Thayer
The Whiskey Runners – cortometraggio del 1914 diretto da Walter Edwards